Cabrières est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Cabrières (Gard), commune française du Gard
 Cabrières (Hérault), commune française de l'Hérault
 Château de Cabrières dominant cette commune
 Château de Cabrières (Aveyron) entre Compeyre et Verrières (Aveyron)
 Cabrières-d'Aigues, commune française de Vaucluse
 Cabrières-d'Avignon, commune française de Vaucluse

Patronyme 

 François Marie Anatole de Rovérié de Cabrières, cardinal de Cabrières
 Famille de Cabrières

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France